Ихтиорнисообразные  — ранее выделявшийся отряд вымерших птиц из клады птицехвостых (Ornithurae) или зубастых птиц (Odontoholomorphae). Впервые выделен Отниелом Чарлзом Маршем в  1873 году как Ichthyornithes, во второй половине XX века научное название скорректировано до современного. В 1960 году Александр Ветмор повысил ранг Ichthyornithes до надотряда, в который включали единственный отряд ихтиорнисообразных.

В настоящее время роды, включаемые в отряд, трактуют как клады, независимо отделившиеся от общего эволюционного ствола птицехвостых.

Ихтиорнисы были размером с голубя. Жили в меловом периоде в Северной Америке. Хорошо летали, хотя были морскими птицами. Вероятно, по образу жизни напоминали современных крачек. Своё название получил из-за сходства двояковогнутых позвонков с рыбьими.

Примечания

Ссылки 
 

Авиалы
Птицы мелового периода